N.Busch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nicolaĭ Adolfowitsch Busch
 Nikolaj Adolfovitj Busj